H to He, Who Am the Only One – trzeci album studyjny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w roku 1970. W roku 2005 ukazała się poszerzona, zremasterowana wersja płyty zawierająca dwa dodatkowe utwory. Pierwszy z nich – Squid 1 / Squid 2 / Octopus – pochodzi z sesji nagraniowej do następnego albumu zespołu, Pawn Hearts. W trakcie nagrywania płyty z zespołem rozstał się basista Nic Potter.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

Wydanie oryginalne

Wydanie 2005

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Peter Hammill –śpiew, gitara akustyczna, fortepian
 Hugh Banton – instrumenty klawiszowe, śpiew, gitara basowa
 David Jackson – saksofony, flet, śpiew
 Nic Potter – gitara basowa (Killer, The Emperor In His War Room (obie wersje), Lost)
 Guy Evans – bębny, perkusja

Gościnnie 
 Robert Fripp – gitara elektryczna (The Emperor In His War Room)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Van der Graaf Generator
Albumy Charisma Records